Уязвимость — параметр, характеризующий возможность нанесения описываемой системе повреждений любой природы теми или иными внешними средствами или факторами.

Уязвимость неразрывно связана с характеристикой «живучесть».

См. также:
 Уязвимость (компьютерная безопасность).
 Уязвимость органов (медицина).
 Уязвимость военной техники